Паскье () — французская фамилия.

Известные носители:
 Паскье, Брюно (род. 1943) — французский альтист.
 Василий (Паскье) (род. 1958) — архимандрит, наместник Свято-Троицкого мужского монастыря г. Чебоксары.
 Пьер Паскье (1731—1806) — французский художник.
 Паскье, Пьер (1902—1986) — французский альтист.
 Паскье, Пьер (генерал-губернатор) (1877—1934) — генерал-губернатор Французского Индокитая.